Die Mongolian Women’s National League 2019 war die 5. Spielzeit der mongolischen Fußballliga der Frauen gewesen. Die Saison begann am 21. Juli 2019 und endete am 18. August 2019.

Tabelle

Weblinks 
 Website des Mongolischen Fußballverbandes
 Abschlusstabelle der MWNL 2019
 MWNL 2019 auf RSSF.com

Fußballsaison 2019
2019